Een verkeersweg:
 N56 (België)
 N56a (België)
 N56 (Frankrijk)
 N56 (Ierland)
 N56 (Luxemburg)